Varosj (makedonska: Марков Град, Варош) är en del av en befolkad plats i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Opsjtina Prilep, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Varosj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Varosj är kuperad österut, men västerut är den platt. Terrängen runt Varosj sluttar västerut. Den högsta punkten i närheten är Zelenik,  meter över havet,  kilometer nordost om Varosj. Närmaste större samhälle är Prilep,  kilometer sydost om Varosj. 

Trakten runt Varosj består i huvudsak av gräsmarker. Runt Varosj är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Del av en befolkad plats
Orter i Prilep (kommun)